Пам’ятка природи місцевого значення «Дерева тополі білої»(1,2,3) (втрачена) була оголошена рішенням Черкаського облвиконкому №288 від 13.05.1975 (кв.14 вид.2 Велико-Бурімського лісництва Золотоніського ДЛГ, у Черкаській області). Площа –  0,3  га. 

Дерево 1. Вік дерева 60 років, висота 30 м., діаметр 3,4 м. 
Дерево 2. Вік дерева 60 років, висота 28 м., діаметр стовбура - 3,7 м. 
Дерево 3. Вік 60 років, висота 28 м., діаметр 3,5 м.

Рішенням Черкаської обласної ради №14-21 від 28.04.1993 "Про зміни та доповнення до реєстру територій та об’єктів природно-заповідного фонду Черкаської області"пам’ятка природи була скасована. Цікаво, що рішенням про створення оголошено три окремі пам’ятки природи, а скасування вже відбулось, немов це одна єдина пам’ятка. 

Скасування статусу відбулось із зазначенням причини «дерева впали і пошкоджені бурею». .

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (до 2000-х)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області